O’Donovan ist der Familienname folgender Personen:

 Aoife O’Donovan (* 1982), US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin
 Denis O’Donovan (* 1955), irischer Politiker
 Edwin O’Donovan (1914–2000), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Gary O’Donovan (* 1992), irischer Ruderer
 Gerard O’Donovan (* 1965), irischer Schriftsteller 
 Jeremiah O’Donovan Rossa (1831–1915), irischer Agitator
 John O’Donovan (1908–1982), irischer Politiker, Teachta Dála
 Leo O’Donovan (* 1934), US-amerikanischer Jesuit, Theologe, Hochschullehrer und Präsident der Georgetown University
 Michael Francis O’Donovan (1903–1966), irischer Schriftsteller und Autor von Kurzgeschichten, siehe Frank O’Connor
 Oliver O’Donovan (* 1945), britischer Moraltheologe
 Paul O’Donovan (* 1994), irischer Ruderer
 Timothy J. O’Donovan (1881–1951), irischer Politiker